Protecteur du citoyen, désigne des ombudsmans, équivalent dans plusieurs états francophones du médiateur de la république
 Protecteur est un roman de Larry Niven publié en 1973 - (titre original : Protector)
 Le  est un navire ravitailleur de la marine canadienne
 Protecteurs, personnages fictifs dans le célèbre jeu vidéo Bioshock
 Le Protecteur, est un vaisseau de ligne français durant l'Ancien Régime.

Littérature 

 Le Protecteur est une nouvelle de Guy de Maupassant, parue en 1884.

Série télévisée 

 Le Protecteur, (The Guardian) une série télévisée américaine diffusée entre 2001 et 2004 ;
 Le Protecteur d'Istanbul, (Hakan: Muhafız) une série télévisée turque diffusée depuis 2016 ;

Cinéma 
 Le Protecteur, un film franco-espagnol de Roger Hanin, sorti en 1974 ;
 Le Protecteur, un film hongkongais de Chen Chi Hwa, sorti en 1980.
 Le Protecteur, un film américain de Po-Chih Leong, avec Steven Seagal sorti en 2004.